Плоское () — село,
Теофипильский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123087803. Население по переписи 2001 года составляло 28 человек .

Географическое положение 
Село Плоское находится на расстоянии в 1 км от села Весновка.
Рядом проходят автомобильная дорога  () и
железная дорога, станция Веснивка в 2-х км.

История 
 1920 год — дата основания.

Примечания